Дихтинецька сільська рада
 Дихтинецька стінка